Chrysotemis (gr. i łac. Chrysothemis) – w mitologii greckiej córka Agamemnona, królewna mykeńska
 Chrysotemis (gr. i łac. Chrysothemis) – w mitologii greckiej córka Karmanora, wynalazczyni konkursów muzycznych

Zobacz też 
 Chrysothemis – planetoida o numerze katalogowym 637
 Chrysothemis – rodzaj roślin z rodziny ostrojowatych